Треваго ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сория в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьеррас-Альтас. Занимает площадь 20,51 км². Население — 68 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Сории